Lucio Apuleyo Saturnino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Apuleyo Saturnino.— Dos veces tribuno de la plebe a finales del 
 Lucio Apuleyo Saturnino (pretor 166 a. C.).— Pretor en el año 166 a. C.
 Lucio Apuleyo Saturnino (pretor 59 a. C.).— Pretor en el año 59 a. C.